Galarraga est un patronyme porté notamment par :

 Andrés Galarraga (1961-), joueur des Ligues majeures vénézuélien ;
 Armando Galarraga (1982-), lanceur droitier des Ligues majeures de baseball vénézuélien ;
 Martha Galarraga "Martica", chanteuse cubaine.